Herzberg (berg), een berg in het Taunusgebergte in Hessen
Herzberg (Elster), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg
Herzberg (Mark), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg
Herzberg (Mecklenburg), een plaats in de gemeente Obere Warnow in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Herzberg am Harz, een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen

Personen met de achternaam Herzberg
Abel Herzberg, een Nederlandse schrijver
Frederick Herzberg, een Amerikaanse psycholoog
Judith Herzberg, een Nederlandse dichteres en toneelschrijfster